Бату́ринский переворо́т 1672 го́да, в украинской историографии «Бату́ринский сго́вор» () — переворот, произведённый по соглашению высшей казацкой старшины в Батурине и русских войск, представлявших царское правительство Алексея Михайловича, в результате которого гетман Левобережной Украины Демьян Многорешный был отстранён от власти.

Причины 
Причинами батуринских событий стали недовольства казацкой старшины и царского правительства политикой гетмана Демьяна Многогрешного и его намерения вместе с гетманом Правобережной Украины Петром Дорошенко при помощи Крымского ханства и Османской империи воевать с польским королём Михаилом Вишневецким, который являлся союзником Русского царства.

Ход переворота 
Со стороны казацкой старшины в перевороте приняли участие генеральные старшины Пётр Забела, Иван Самойлович, Иван Домонтович и Карп Мокриевич. Заговорщики поддерживали тесные контакты с русской военной администрацией — нежинским воеводой Иваном Ржевским и командиром стрельцов при гетмане Нееловым. План переворота был разработан совместно с русскими военными в ночь с 7 на 8 марта 1672 года, а в ночь с 12 на 13 марта Демьян Многогрешный был арестован и заключён в Батуринский замок, а затем переведён для суда и следствия в Москву. Царь Алексей Михайлович грамотой от 22 марта 1672 года одобрил действия участников переворота.

Дальнейшие события 
17 июня 1672 года в селе Казацкая Дуброва возле Конотопа состоялась казацкая Рада, на которой между казацкой старшиной и царским правительством были подписаны Конотопские статьи и гетманом Левобережной земли избран один из участников переворота генеральный судья Иван Самойлович.

Примечания

Литература 
 Алмазов О. Роль стрілецьких голів у Батурині у відносинах гетьманів Лівобережної України з Москвою в 1670-1680-і рр. / О. Алмазов // Сiверянський лiтопис. — 2014. — № 4. — С. 17-22.
 Тарасов С. В. Батуринский переворот 1672 г. в русской историографии второй половины XIX-начала XX в // Вісник Маріупольського державного університету. Серия: История, Политология. — 2014. — Вып. 9. — С. 66-70. — ISSN 2226-2830
 Тарасов С. В. Батуринский переворот 1672 г. в российской дореволюционной историографии // Актуальнi проблеми науки та освiти: Збірник матеріалів XIV підсумкової науково-практичної конференції викладачів МДУ / За заг. ред. К.В. Балабанова. — Маріуполь: МДУ, 2012. — 418 с.

История Украины с XIV века по 1795 год
1672 год в России
Конфликты 1672 года
Батурин